Straßburg oder Strasbourg ist der Name folgender Orte:
 Straßburg, französisch Strasbourg, schweizerisch Strassburg, Stadt im Nordosten Frankreichs
 Straßburg (Hückeswagen), Ortsteil von Hückeswagen im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Straßburg (Odenwald), Weiler in der Gemeinde Wald-Michelbach im Odenwald, Hessen
 Strasburg (Uckermark), Stadt in Mecklenburg-Vorpommern
 Straßburg (Kärnten), Stadt im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Österreich
 Aiud, deutsch Straßburg am Mieresch, Stadt im Kreis Alba, Siebenbürgen, Rumänien
 Kutschurhan (Rosdilna), früher deutsch Straßburg, Dorf in der Oblast Odessa, Ukraine
 Strasbourg (Saskatchewan), Kanada
 Straßburg (Oder), 1937–1945 Name von Nietkowice, deutsch Deutsch Nettkow, in der heutigen Gmina Czerwieńsk, deutsch Rothenburg (Oder)
 Strassburg am Alt, eine Festung der Habsburger am Fluss Alt in der kleinen Walachei bzw. Oltenien, unterhalb Câineni gelegen.

Straßburg ist der Familienname folgender Personen:
 Karl-Heinz Straßburg (1944–2017), deutscher Politiker, Lehrer und Sportkegler
 Manfred Straßburg (1930–2014), deutscher Zahnmediziner
 Otto Straßburg (1862–1941), deutscher Textilkaufmann in Görlitz

Von Straßburg ist der Beiname oder Herkunftsname folgender Personen:
 Arbogast von Straßburg († 618), Heiliger, Bischof von Straßburg
 Amandus von Straßburg (* um 290; † um 355), Heiliger, Bischof von Straßburg
 Erkanbald von Straßburg (* 937/38; † 991), Bischof von Straßburg
 Gottfried von Straßburg († um 1215), deutschsprachiger Dichter
 Florentius von Straßburg (* im 6. Jahrhundert; † bald nach 600), Patron, Bischof von Straßburg
 Nikolaus von Straßburg († nach 1331), dominikanischer Theologe, Lesemeister und Prediger
 Ratold von Straßburg († 874), Bischof von Straßburg
 Remigius von Straßburg († 783 oder 782), Bischof von Straßburg
 Ruthard von Straßburg († 950), Bischof von Straßburg
 Thomas von Straßburg (* um 1300; † Februar 1357), Augustinereremit und Theologe
 Udo IV. von Straßburg (bl. 950–965), Bischof von Straßburg

Straßburg oder Strasbourg steht ferner für:
 SMS Regensburg, als Strasbourg Kreuzer der Französischen Marine
 SMS Straßburg, Schiff der Kaiserlichen Marine
 Strasbourg (Schiff), Schlachtschiff der Französischen Marine
 Strasbourg (Spiel), Brettspiel von Stefan Feld (2011)

Siehe auch:
 Arrondissement Strasbourg 
 Arrondissement Strasbourg-Campagne
 Arrondissement Strasbourg-Ville
 Strassburg-Klasse (Schiffe)
 Strasburg